Dmitrij Władimirowicz Sołowjow, ros. Дмитрий Владимирович Соловьёв (ur. 18 lipca 1989 w Moskwie) – rosyjski łyżwiarz figurowy, startująca w parach tanecznych z Jekatieriną Bobrową. Mistrz olimpijski z Soczi (2014, drużynowo), wicemistrz olimpijski z Pjongczangu (2018, drużynowo), medalista mistrzostw świata i Europy (zwycięstwo w 2013 r.) oraz siedmiokrotny mistrz Rosji.

Życie prywatne 
W 2006 r. ożenił się z łyżwiarką figurową Jekatieriną Lobanową, z którą ma syna Aleksandra (ur. 2010). Para jest po rozwodzie.

Osiągnięcia 
Z Jekatieriną Bobrową

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1989